Беран-ле-Форбак:

 Беран-ле-Форбак — коммуна во французском департаменте Мозель региона Лотарингия.
 Беран-ле-Форбак — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия. Департамент кантона — Мозель.